Udea (concern), Nederlandse inkooporganisatie en franchisegever van de biologische winkelformules Natuurwinkel en Ekoplaza
 Udea (vlinder), vlinder uit de familie Grasmotten